Guy (franc. [gi], angl. [gáj]) může znamenat:

 Vít 

jméno
 Guy Aldonce de Durfort de Lorges (1630–1702), francouzský maršál
 Vít II. ze Châtillonu († 1289), francouzský šlechtic
 Vít IV. ze Saint-Pol (asi 1254–1317), francouzský šlechtic
 Guy Debord (1931–1994), francouzský filosof
 Guy de Bray (Guido de Brès; 1522–1567), nizozemský protestantský reformátor
 Guy Drut (* 1950), francouzský atlet
 Vít z Dampierre (Vít; 1226–1305), flanderský hrabě
 Guy Fawkes (1570–1606), anglický voják a katolík, který se roku 1605 pokusil o atentát na krále Jakuba I.
 Guy Fletcher (* 1960), anglický hudebník
 Guy Laroche (1921–1989), francouzský módní návrhář
 Guy de Lusignan (1150–1194), francouzský rytíř, sňatkem jeruzalémský král
 Guy de Maupassant (1850–1893), francouzský spisovatel
 Guy z Montfortu, více osob, rozcestník
 Guy Pearce (* 1967), australský herec
 Guy Spence Gardner (* 1948), americký kosmonaut
 Vít z Thouars (Guy; † 1213), regent bretaňského vévodství
 Guy Verhofstadt (* 1953), belgický politik

příjmení 
 Alice Guy (1874–1968), francouzská filmová režisérka
 Buddy Guy (* 1936), americký bluesový kytarista a zpěvák
 Fabrice Guy (* 1968), francouzský sdruženář
 Winston Guy (* 1990), hráč amerického fotbalu

jiný význam
 Cable Guy – americká filmová komedie z roku 1996
 Guy (hudební skupina)
 Guy Carbonneau Trophy – hokejová trofej 
 Guy-Concordia (stanice metra v Montréalu)
 Guy Lafleur Trophy – hokejová trofej 
 Guy Môquet (stanice metra v Paříži)
 Modern Guy – francouzská hudební skupina